Многозначный термин. Может означать:

Палле один на свете (книга)
Палле один на свете (фильм) по книге.
Палле один на свете (мультфильм) по книге.